Гершуни — еврейская фамилия. Известные носители:

 Гершуни, Владимир Львович (1930—1994) — советский диссидент, поэт, правозащитник, публицист; племянник Г. А. Гершуни.
 
 Гершуни, Евгений Павлович (1899—1970) — деятель эстрады и цирка, критик, режиссёр, писатель.
 Гершуни, Моше (1936—2017) — израильский художник.